Die Premjer-Liga 2009 war die 18. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 7. März 2009 und endete am 2. November 2009 mit dem 26. und letzten Spieltag.

Modus 
14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Aufsteiger waren FK Kasachmys Satpajew und FK Taras.

Vereine 
 Jessil Bogatyr Petropwal wurde umbenannt in Qysylschar Petropawl
 FK Almaty fusionierte mit FK Megasport Almaty zu Lokomotive Astana

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

Oqschetpes Kökschetau konnte trotz Niederlage in der Superliga bleiben, da Wostok Öskemen die Lizenz für die Premjer-Liga 2010 verweigert wurde.

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 2009 bei wildstat.com
 Saison 2009 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009